Jan Klimaszewski – major, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
 Jan Klimaszewski – entomolog (koleopterolog), specjalizujący się w Aleocharinae
 Jan Klimaszewski – wicewojewoda ciechanowski (1975–1981)

Przypisy